Prof. Dr. Miguel Martínez Asuaga es Decano de la Facultad de Medicina, Profesor Director de la Cátedra de Dermatología Médico-Quirúrgica

Miguel Martínez puede referirse a:

 Miguel Martínez de Corta (1981-), futbolista (portero) español.
 Miguel Martínez de Leache (s. XVII), boticario español (navarro).
 Miguel Martínez Fernández (1951-), político español.
 Miguel Martínez Gómez (1920-2003), pintor español.
 Miguel Martínez Lluch (1943-), político español.
 Miguel Martinez (1976-), ciclista de montaña francés.
 Miguel Martínez (1991), actor y cantante mexicano - miembro del Grupo Play.